Николай Садовский:
 Садовский, Николай Александрович — священник, новомученик.
 Садовский, Николай Карпович (настоящая фамилия — Тобилевич; 1856—1933) — украинский актёр и режиссёр.